Loveless est un adjectif anglais qui signifie « sans amour ».

Le nom Loveless peut désigner :
 Loveless est le titre anglais de Faute d'amour, un film russe de 2017 réalisé par Andreï Zviaguintsev 
 Loveless (pièce de théâtre), une pièce dont les extraits sous forme de poèmes sont cités par de nombreux personnages du jeu  Final Fantasy VII: Crisis Core,
 Loveless, un manga dessiné par Yun Kōga,
 Loveless, un album de musique du groupe irlandais My Bloody Valentine,
 Patty Loveless, une artiste de bluegrass,
 Le méchant de la série et des films des Mystères de l'Ouest.